

Населені пункти та їхні частини
 Павелкі — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Павелкі — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Павелкі — село в гміні Кохановіце Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Павелкі — село в гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Павелкі — осада в гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки